Sezon 2004/2005 Pucharu Świata w biegach narciarskich rozpoczął się 23 października 2004 w niemieckim Düsseldorfie, jednak regularne starty zawodnicy zaczęli 20 listopada w szwedzkim Gällivare. Ostatnie zawody z tego cyklu rozegrano 20 marca 2005 w szwedzkim mieście Falun.

Puchar Świata rozegrany został w 8 krajach i 16 miastach. Najwięcej zawodów zorganizowali Szwedzi, którzy 5 razy gościli najlepszych biegaczy narciarskich świata.

Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Niemiec René Sommerfeldt, a wśród kobiet Włoszka Gabriella Paruzzi.

W tym sezonie w pucharze świata triumfowała Marit Bjørgen wśród kobiet oraz Axel Teichmann wśród mężczyzn.

Kalendarz i wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki Polaków

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia

Przypisy 

Puchar Świata w biegach narciarskich
2004 w sportach zimowych
2005 w sportach zimowych